Tracheje mohou být:

 cévy u rostlin
 vzdušnice u hmyzu a drápkovců

Související články
 Trachea – průdušnice